Älgsjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Älgsjötjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun och Hagfors kommun,  (6,76 ha)
Älgsjötjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Älgsjötjärnen (Stigsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (16,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn